Ротштейн — фамилия, в переводе с немецкого и идиша означает «красный камень» ().

Известные носители 
 Ротштейн, Адольф Юльевич (1857—1904) — один из инициатор перехода Австро-Венгрии к золотому обращению, приглашён в Россию Иваном Вышнеградским, впоследствии, — доверенное лицо Сергея Витте.
 Ротштейн, Аркадий Ефимович (род. 1961) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1994).
 Ротштейн, Арнольд (1882—1928) — американский предприниматель и азартный игрок, ставший значительной фигурой в еврейской мафии Нью-Йорка.
 Ротштейн, Вильгельм Иванович (1820—1888) — русский генерал, начальник Военно-топографического училища.
 Ротштейн, Ефим Бенционович (1933—2021) — советский, украинский и немецкий шахматист, мастер спорта СССР (1959).
 Ротштейн, Илья Давидович (1893—1942) — майор, дважды Краснознамёнец.
 Ротштейн, Микаэль (род. 1961) — датский историк религии.
 Ротштейн, Фёдор Аронович (1871—1953) — русский революционер, политэмигрант, деятель левого движения Великобритании, англо-советский дипломат, учёный, первый посол Советской России в Персии, первый директор Института мирового хозяйства и мировой политики.
 Ротштейн, Эндрю (1898—1994) — британский журналист, коммунист. (:en:Andrew Rothstein).